Chaka o Shaka – celebre leader zulu
 Chaka – romanzo di Thomas Mofolo
 Chaka – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda
 Chaka – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 Chaka – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 1246 Chaka – asteroide della fascia principale